Der er flere steder der hedder Frøslev:

 Frøslev (Mors) – en by på Mors (i Frøslev Sogn (Morsø Kommune))
 Frøslev (Padborg) – en bydel til Padborg og bebyggelse i Bov Sogn i Aabenraa Kommune.
 Frøslev (Stevns) – en bebyggelse på Stevns (i Frøslev Sogn (Stevns Kommune))